Jam steht für:
 Dschām (Ort), Ort in der afghanischen Provinz Ghor
 Jam (Aksu Konaxeher) (佳木镇), Großgemeinde im Kreis Aksu Konaxeher des Regierungsbezirks Aksu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Jam (Brainstorming), Form des online Massen-Brainstormings
 Jam (Brotaufstrich), Marmelade
 Jam (Festung), Festung am finnischen Meerbusen
 Jam (Gottheit), kanaanitischer Meeresgott
 Jam (Land), in ägyptischen Quellen erwähntes Land in Nubien
 Perforce Jam, Programm zum Übersetzen von Programmen
 Dscham (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Buschehr im Iran
 Dscham, Stadt im Schahrestan Dscham

Jam steht in der Musik für:
 Jam FM, Berliner Radiosender
 Jam (Hip-Hop), eine Art Hip-Hop-Party
 Jam (Lied), Lied von Michael Jackson (1991)
 Jamsession, Musikveranstaltung
 Pearl Jam, US-amerikanische Rockband
 The Jam, englische Rockband

Jam ist der Name folgender Personen:
 Jam Master Jay (1965–2002), US-amerikanischer DJ
 Jimmy Jam (* 1959), US-amerikanischer Produzent und Songwriter, siehe Jimmy Jam und Terry Lewis
 Mahmud Dscham (1884–1969), iranischer Politiker und Ministerpräsident
 Nazanin Afshin-Jam (* 1979), kanadische Menschenrechtlerin und Sängerin iranischer Herkunft
 Nicky Jam (* 1981), dominikanischer Reggaeton-Sänger

jam steht für:
 Jamaikanisch-kreolische Sprache (ISO-639-3-Code)

Jam steht als Abkürzung für Jamboree, ein internationales Pfadfindertreffen

JAM steht für:
 JAM Deutschland, humanitäre Organisation, Entwicklungs- und Krisenhilfe in Afrika
 Jamaika, Ländercode nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Luftwaffenstützpunkt Besmer (IATA-Code), bulgarischer Flughafen
 Junctional Adhesion Molecule, Zellmembranproteine

Jammen als Verb steht für
 das Spiel in einer Jam-Session
 das Stören von Signalen, siehe Störsender

Siehe auch:
 Jamm
 Yam
 Summer Jam
 JEM
 Dscham (Begriffsklärung)

JAM